Heimenhofen steht für:

 Heimenhofen (Adelsgeschlecht), ein ehemaliges schwäbisches Adelsgeschlecht
 Burg Heimenhofen, eine Burgruine bei Burgberg im Allgäu
 Heimenhofen (Ruderatshofen), ein Weiler in der Gemeinde Ruderatshofen
 Heimhofen, ein Dorf der Gemeinde Grünenbach in älterer Schreibweise